Instans: kan syfta på

 Instans (datavetenskap) – inom datavetenskap ett exemplar av en datamängd, till exempel ett dokument eller program. Om en datamängd kopieras en gång finns den i två instanser.
 Rättsinstans – en beslutsnivå inom juridik och förvaltning. 
 Instans (datorspel) – inom MMORPG-spel en kopia av ett område skapad för en grupp spelare